

Serie A 
W tablicy podano kluby, które występują lub występowały w Serie A, a wcześniej (1898-1929) w najwyższej lidze.

Linki zewnętrzne 
 Italy -All-Time Table 1898-2002 

Włochy